Gianfranco Comotti – pilota automobilistico italiano
 Giovanni Comotti – ex calciatore italiano
 Bivacco Mamo Comotti – bivacco situato nel comune di Gressoney-La-Trinité, in Valle d'Aosta, nelle Alpi Pennine